Coos peut se référer à :
 un peuple amérindien vivant dans l'actuel Oregon ;
 une langue amérindienne ;
 un fleuve Coos débouchant dans l'océan Pacifique ;
 la baie de Coos ;
 la ville de Coos Bay, aux États-Unis ;
 les comtés de Coos aux États-Unis, l'un dans le New Hampshire, l'autre dans l'Oregon.